Kirriemuir bezeichnet:

 Kirriemuir, schottische Kleinstadt in Angus
 Kirriemuir (Alberta), Weiler in Kanada
 Kirriemuir (Berg), grönländischer Berg